

Geografia 
 Suba – città della Colombia
 Distretto di Suba – distretto della provincia di Nyanza (Kenya)

Persone 
 Mihai Șubă – scacchista rumeno
 Suba – musicista serbo

Altro 
 Suba del Kenya – popolo del Kenya
 Lingua suba – lingua con codice ISO 639-3 suh